Даур:
 представитель народа дауров.
 Даур — хребет на территории Еврейской автономной области.
 Даур — село в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Даур — коммуна в кантоне Амьен-3 французского департамента Сомма.
 Даур — абхазское мужское имя.

См. также 
 Эд-Даур
 Даурия